Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2014 года в Сопоте прошли 8 марта.

Призёры

Финал 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2014